Ales (Italië)
Alès (Frankrijk)
Ammoniumlaurylethersulfaat (ALES), reinigende stof